Громки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Громки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Громки — село в Руднянском районе Волгоградской области.
 Громки — хутор в Светлоярском районе Волгоградской области.